Ott se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ricardo Ott
 Johann Ott